Pont-Saint-Martin puede referirse a:

Pont-Saint-Martin, comuna francesa situada en Loira Atlántico.

Pont-Saint-Martin, comuna italiana situada en el Valle de Aosta.